Славо́ния () — историческая область на востоке Хорватии. Расположена между реками Савой, Дравой и Дунаем и считается житницей Хорватии.

География 
Север, юг и восток Славонии являются преимущественно равниной Среднедунайской низменности. На западе и в центральной части расположен небольшой горный массив с вершинами Папук (953 м), Диль (461 м) и Псунь (984 м). Она простирается с запада на восток между Дравой, образующей границу с Венгрией на севере, Савой, образующей границу с Боснией и Герцеговиной на юге, и Дунаем, образующим границу с Сербией на востоке. Западная граница Славонии чисто географически неопределима.

Этнический состав населения 
Большинство населения состоит из хорватов, самым крупным национальным меньшинством являются сербы. Помимо них в Славонии проживает множество немногочисленных этнических групп.

Согласно переписи населения 2001 года, население Славонии по отдельным жупаниям делится на следующие пропорции:

 Вировитицко-Подравская жупания: 89,47 % хорваты, 7,08 % сербы, 0,27 % венгры, 0,25 % албанцы, 0,10 % чехи
 Осиецко-Бараньская жупания: 83,89 % хорваты, 8,73 % сербы, 2,96 % венгры, 0,65 % словаки, 0,30 % цыгане, 0,29 % немцы, 0,26 % албанцы, 0,15 % словенцы, 0,12 % боснийцы, 0,11 % черногорцы, 0,10 % евреи
 Пожежско-Славонская жупания: 88,68 % хорваты, 6,54 % сербы, 0,92 % итальянцы, 0,90 % чехи, 0,26 % венгры, 0,17 % албанцы, 0,14 % словаки
 Бродско-Посавская жупания: 93,98 % хорваты, 3,02 % сербы, 0,33 % цыгане, 0,21 % боснийцы, 0,18 % украинцы, 0,16 % албанцы
 Вуковарско-Сремская жупания: 78,27 % хорваты, 15,45 % сербы, 1,00 % венгры, 0,88 % русины, 0,65 % словаки, 0,56 % боснийцы, 0,24 % албанцы, 0,23 % украинцы

Крупнейшие города 
Согласно переписи населения 2001 года, крупнейшими городами Славонии являются:
 Осиек — 114 616
 Славонски-Брод — 64 612
 Винковцы — 35 912
 Вуковар — 31670
 Джяково — 30 092
 Пожега — 28 201
 Вировитица — 22 618
 Нашице — 17 320
 Жупанья — 16 383
 Нова-Градишка — 15 833

Административное деление 
Территория Славонии административно поделена на пять жупаний:

История

Экономика и туризм

Знаменитые славонцы 
 Исайлович, Димитрий (1784—1863) — сербский филолог и писатель.

См. также 
 Хорватский демократический союз Славонии и Бараньи

Ссылки 

Исторические области Балкан